Magyarország
 Árki, Mór településrésze, Árkipuszta korábbi neve

 Románia
 Árki (románul Archia) falu Déva municípiumban, Hunyad megyében

 Horvátország
 Árki (horvátul Jaruge) falu Sikirevci községben, Bród-Szávamente megyében